Policarpo di Smirne, vescovo e teologo greco
San Policarpo, municipalità delle Filippine nella Provincia di Eastern Samar
 San Policarpo – titolo cardinalizio